Estructura política puede referirse a lo siguiente:
 La estructura de cualquier institución, en cuanto al ejercicio del poder político y los derechos políticos dentro de ellas.
Y además la estructura política está referida también al poder político.
 Para los Estados

 la forma de gobierno, forma política, régimen político, régimen de gobierno, sistema de gobierno, modelo de gobierno o modelo político.
 la forma de Estado o modelo de Estado.
 el sistema político.
 Para los partidos políticos, su estructura institucional o funcionamiento interno (asambleas, caucus, elecciones primarias, congresos, ejecutiva o comité ejecutivo, secretaría general, presidencia, etc.)
 Para las empresas, la estructura corporativa, que puede entenderse como:
 la de la propiedad de la empresa:
 empresa familiar
 empresa individual
 trabajador autónomo
 cooperativa
 sociedad limitada
 sociedad en comandita
 sociedad anónima
 la de una empresa individualmente, según organice los denominados derechos políticos o derechos de representación de los accionistas en sus órganos políticos (colegiados o unipersonales) y el funcionamiento de éstos:
junta de accionistas
consejo de administración
consejero delegado
dirección ejecutiva
dirección de empresa, etc.
 la de un grupo de empresas relacionadas entre sí por la propiedad o la asociación de empresas:
 cártel
 trust
 holding
 multinacional
 externalización, deslocalización, etc.

Estructura